Sæsonen 1998-99 i 1. division, som er den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold. Den administreres af DBU. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen. Nr. 13, 14, 15 og 16 rykker ned i 2. division.

Stilling 

|}

Målscorere

Fodnoter 

Fodbold i 1998
Fodbold i 1999
Sæsoner i 1. division (fodbold)